Сезон 2021 года — 26-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 24-й подряд, в котором команда приняла старт в Высшей лиге системы футбольных лиг Беларуси.

31 декабря 2020 года новым главным тренером БАТЭ стал Виталий Жуковский.

Борисовчане традиционно выступали в национальном Кубке. 23 мая  2021 года борисовчане в пятый раз в своей истории и второй раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси.

Также БАТЭ принял участие в квалификации первого розыгрыша Лиге Конференций УЕФА.

Состав и статистика игроков

Форма 
Поставщиком формы в сезоне 2021 года остался известный немецкий брэнд Adidas. Титульный спонсор — Минский тракторный завод (МТЗ). Презентация новых моделей формы прошла 14 мая 2021 года в формате видео и фотосессии на территории МТЗ. Домашний комплект формы: жёлтые майки и трусы с синими элементами и надписью Belarus 75 синего цвета. Гостевой комплект — синий с жёлтыми элементами и надписью Belarus 75 белого цвета. Фамилии игроков выполнены на белорусском языке. Также на форму нанесены логотипы других спонсоров и партнёров клуба: «Белгосстрах», VISA, «БПС-Сбербанк», «Geely», Viber,«Евроопт», «Уладар», ЯСНА, Beltamozhservice, 1М.

22 июля 2021 ФК БАТЭ объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией Fonbet, логотип компании появился на игровых майках команды.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2021

Время начала матчей: Белорусское стандартное время (BST)

Кубок Беларуси 2020/2021 
Борисовчане стартовали в 30-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2020 года. На стадии 1/16 финала был обыгран микашевичский Гранит, в 1/8 финала - Динамо-Брест.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2020.

См. также: Кубок Беларуси 2020/21

1/4 финала 

БАТЭ прошёл в полуфинал, победив с общим счётом 5:3

1/2 финала 

БАТЭ вышел в финал, победив с общим счётом 5:2

Финал 
См. также: Финал Кубка Белоруссии по футболу 2021

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2021

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Кубок Беларуси 2021/2022 
Борисовчане приняли старт в 31-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2021 года со стадии 1/16 финала.

См. также: Кубок Беларуси 2021/22

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стало жодинское Торпедо-БелАЗ. Игры прошли весной 2022 года.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2022.

Лига Конференций УЕФА 
См. также: Лига конференций УЕФА 2021/2022

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоялась 16 июня, соперник борисовчан определился в противостоянии грузинского Динамо (Батуми) и Тре Пенне из Сан-Марино.

Второй квалификационный раунд 

БАТЭ выбыл из турнира, уступив с общим счётом 2:4

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 

2021
БАТЭ